Boal steht für:
 Boal (Asturien), Ort in Asturien in Spanien
 Boal (Parroquia), Parroquia in Asturien in Spanien
 Boal Branco, portugiesische Rebsorte

Boal ist der Familienname folgender Personen:
 Augusto Boal (1931–2009), brasilianischer Regisseur und Theaterpädagoge
 Desmond Boal († 2015), britischer Politiker und Jurist
 Donald Boal (1907–1953), kanadischer Ruderer
 Mark Boal (* 1973), US-amerikanischer Journalist und Drehbuchautor